Příjmení Pippich nosí následující osobnosti:

 Emanuel Pippich (1812–1886) – právník, organizátor kultury v Rakovníku a Chrudimi
 Karel Pippich (1849–1921) – právník, kulturní a sokolský činitel v Chrudimi, syn Emanuela
 Miloslava Pippichová-Havelková (1847–1878) – operní pěvkyně, manželka Karla
 

Česká příjmení